Наталі Деші і Мара Сантанджело були чинними чемпіонками, але Деші 2009 року завершила ігрову кар'єру, а Сантанджело вирішила цього разу не брати участі.
Алізе Корне і Ваня Кінґ виграли титул, у фіналі перемігши пару Алла Кудрявцева і Анастасія Родіонова з рахунком 3–6, 6–4, [10–7].

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
Main Draw 

Internationaux de Strasbourg, парний розряд
2010
2010 у французькому спорті